De Zevenheuvelenloop 2012 vond plaats op 18 november 2012 in Nijmegen. Het was de 29e editie van deze loop. Het evenement werd gesponsord door ABN AMRO. In totaal finishten 26.408 lopers, waarvan 7812 vrouwen.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Keniaan Nicholas Kipkemboi in 42.00,8. Deze tijd was de beste jaarprestatie. Hij versloeg hiermee zijn landgenoot Leonard Patrick Komon, die in 42.17,7 over de finish kwam. Bij de vrouwen trok de Ethiopische Tirunesh Dibaba aan het langste eind en won in 47.07,8.

Naast de 15 km kende het evenement ook een aantal kinderlopen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2012
Atletiek in 2012